Легоррета:
 Легоррета — муниципалитет в Стране Басков, Испания.

Фамилия 
 Легоррета, Рикардо (1931—2011) — мексиканский архитектор.
  (род. 1966) — мексиканский архитектор, сын Рикардо Легоррета.